Equity – in finanza aziendale e contabilità finanziaria, è il valore totale degli asset liberi da gravame (cioè debiti): equity = assets – liabilities
 Equity – nel diritto anglosassone, l'insieme dei principi seguiti negli Stati che adottano il sistema di common law
 Equity – nel cinema, film del 2016 di Meera Menon

Altri progetti